Závadka (Gelnica), poble del districte de Gelnica, a la regió de Košice, a Eslovàquia
 Závadka (Michalovce), poble del districte de Michalovce, a la regió de Košice, a Eslovàquia
 Závadka (Prešov), poble del districte de Humenné, a la regió de Prešov, a Eslovàquia

Pàgines de desambiguació